Дмитрий Ахшарумов:
 Ахшарумов, Дмитрий Владимирович (1864—1938) — русский композитор и дирижёр, скрипач.
 Ахшарумов, Дмитрий Дмитриевич (1823—1910) — российский общественный деятель, петрашевец.
 Ахшарумов, Дмитрий Иванович (1785—1837) — российский военный и историк, первый историк Отечественной войны 1812 года.